Tudor Vladimirescu (1780-1821) fu un uomo politico e rivoluzionario romeno.

Con il suo nome sono state chiamate diverse località della Romania:
Tudor Vladimirescu, comune del distretto di Brăila
Tudor Vladimirescu, comune del distretto di Galați